IDR puede referirse a:

La empresa española de tecnología Indra Sistemas.
La moneda de curso legal, rupia indonesia, cuyo código ISO 4217 es IDR.
La Ingesta diaria recomendada.